Zettl steht für:

 einen Ortsteil von Klíny (Göhren) im Okres Most, Tschechien, siehe Sedlo (Klíny)
 Zettl (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Zettl (Film), einen deutschen Kinofilm von Helmut Dietl aus dem Jahr 2012

Zettl ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Zettl (* 1956), US-amerikanischer Physiker
 Baldwin Zettl (* 1943), deutscher Grafiker, Kupferstecher und Buchillustrator
 Christiane Ernst-Zettl (* 1970), deutsches Militär, Sanitätsfeldwebel der Bundeswehr und Pazifistin
 Erich Zettl (1934–2023), deutscher Hochschulprofessor, Germanist und Linguist
 Franz Zettl (* 1947), österreichischer Musiker
 Ludwig Zettl (1821–1891), österreichischer Architekt
 Mark Zettl (* 1998), deutscher Fußballspieler
 Rolf Zettl (* 1964), deutscher Biologe und Wissenschaftsmanager
 Sebastian Zettl (* 2001), österreichischer Fußballspieler
 Stefan Zettl (* 1952), deutscher Psychoanalytiker
 Susanne Zettl (* 1981), deutsche Triathletin und Langstreckenläuferin
 Uwe K. Zettl (* 1960), deutscher Neurologe
 Zephyrin Zettl (1876–1935), österreichischer Mundartdichter aus dem Böhmerwald

Siehe auch:
 Zettel (Begriffsklärung)